Никола́евская во́лость — административно-территориальная единица, входившая в состав Томского уезда (округа) Томской губернии.

География и административное деление
Ныне территория бывшей Николаевской волости Томского уезда — это центральная часть современной Томской области. Волость относилась к территории Томского уезда Томской губернии, пограничные территории с Нарымским краем этой же губернии.

Волость объединяла сёла и деревни, преимущественно созданные более 300 лет назад казаками на пространстве левобережья Оби. Располагалась в 97 верстах северо-северо-западнее Томска по прямой (ок. 200 вёрст гужевым трактом).

Волость граничила с волостями Томского уезда.

Окружение волости в 1900 году:

Административный центр — приобское село Николаевское (ныне это село Никольское Кривошеинского района Томской области); пристань на реке Обь, расположенное ок. 80 км на С-С-З от Томска или 30 км юго-восточнее современного села Кривошеино, расстояние по автодороге до Никольска от Кривошеино 80 км. Наименование села было связано с именем православного святого Николая Чудотворца. В его честь в селе действовала Николаевская церковь, в которой, в частности, вёлся учёт всех рождающихся в деревнях и сёлах окру́ги.

Считается, что волость сформировалась не позднее первой трети XIX века. Возможно, сельское самоуправление было уже в XVIII веке, когда 300 лет назад на обских просторах стали массово появляться казацкие хутора, деревни и сёла.
Упоминания о Николаевской волости встречаются в документах Томского округа Тобольского наместничества и Сибирского царства (XVIII век, 1746—1782 гг.);
Колыванского наместничества (1782—1790);
ок. 1790 — в документах Томского уезда Томской области Тобольского наместничества;
Томского уезда Тобольской губернии (1794—1804);
Постоянно волость существовала в составе уже Томской губернии (за исключением периода 1920—1924 года, когда волость была укрупнена в состав Молчановской укрупнённой волости Томской губернии Р. С. Ф. С. Р.):
Томского уезда Томской губернии (до 1822);
Томского округа Томской губернии (1822—1898);
в конце XIX века из части сёл и деревень Николаевской волости была вновь образована Иштанская волость (центр — село Иштан);
Томского уезда Томской губернии в составе Российской империи (1898 — декабрь 1917);
в 1912 году на северных землях волости была образована самостоятельная Молчановская волость;
Томского уезда Томской губернии в составе Советской Республики (декабрь 1917 — 30.05.1918.);
Томского уезда Томской губернии в составе Сибирской автономной области, затем колчаковской Сибирской директории (01.06.1918—26.12.1919);
Томского уезда Томской губернии в составе Р. С. Ф. С. Р. (несколько месяцев 1920 года). Одновременно часть южных территорий волости были преобъедены в новую — Монастырскую волость;
Томского уезда Томской губернии в составе Р. С. Ф. С. Р. (1924);
в 1924 году на основе Николаевской, Иштанской и части территорий Молчановской волостей была образована укрупнённая Кривошеинская волость, ставшая вскоре и ныне существующим Кривошеинским районом.

4-го сентября 1920 года был образован Николаевский сельсовет.

12 июля 1924 года Сибревкомом, на основе Козырбакской, Иштанской, Монастырской и частей Николаевской, Ново—Александровской и Амбарцевской волостей была образована укрупнённая Кривошеинская волость Томского уезда, организацию власти в которой, осуществлял Кривошеинский райком РКП(б). Данная волость изначально создавалась как будущий район. Оставшаяся южная часть Николаевской волости была присоединена к Богородской укрупнённой волости (району).

В мае 1925 года Сибревком объединил губернии, края и округа Западной Сибири в единый Сибирский край, волости были ликвидированы. Вместо них окончательно появились районы краевого подчинения. С этого времени Николаевское утратило статус административного центра. В 1935 году в рамках борьбы с «пережитками идеологии Российской империи» село переименовали из названия, напоминающего о религии и имени последнего русского императора на нейтральное Никольское. Также был переименован орган местной власти в Никольский сельсовет.
Сёла и др. поселения Николаевской волости до 1920 года:
 село Николаевское
 деревня Новониколаевка
 деревня Алексеевка (Алексеева)
 деревня Бараново (Баранова)
 деревня Белосток
 деревня Брагино (Брагина)
 деревня Вознесенка
 деревня Гришино (Гришина)
 деревня Дегтярёвка (Дегтярёва)
 деревня Егорово (Егорова)
 деревня Елизарово (Елизарова, Елизарьево)
 деревня Ерёмина (ныне Володино)
 деревня Жуково (Жукова)
 деревня Игловская
 деревня Новоигловск
 село Красный Яр (входило в состав общины села Карнаухово, но имело собственную Троицкую церковь)
 село Карнаухово
 деревня Кайманаково (Кайманакова)
 село Иштан
 деревня Конангино (Конангина)
 деревня Кривошеино (Кривошеина)
 деревня Майково (Майкова)
 деревня Малиновка
 село Молчаново (Молчанова)
 деревня Монастырка
 деревня Новокривошеино
 деревня Крыловка
 деревня Новоисламбуль
 деревня Петровка
 деревня Подоба
 деревня Пудовка
 деревня Рыбалово (Рыбалова)
 деревня Соколовка
 деревня Ставсково (Ставскова)
 деревня Старосайнаково (Старосайнакова)
 деревня Тунгусово (Тунгусова)
 деревня Чагино (Чагина)
др.

Климат
Климат, как и в остальной Южной Сибири, — резко континентальный с суровыми снежными зимами и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная, составляет ок. —0,2°С. Средняя температура июня от +17,7°С до +18,3°С. Температура января составляет в среднем около —22°С. Абсолютный минимум температур доходил до —58°С, в суровые зимы длительное время (месяц и более) морозы могут держаться от —30°С до —40°С…—45°С. Абсолютный максимум температур может доходить до +40°С, в июле неделями зной может держаться от +30°С до +35°С. Годовое количество осадков: 500—530 мм. Климат позволяет выращивать все основные сельскохозяйственные культуры, кроме теплолюбивых. Однако бо́льшая урожайность достигается на землях, расположенных чуть южнее, в плодородных районах сёл Кожевниковско-Шегарской территории.

Экономика 
Способ хозяйствования местных жителей, крестьян — скотоводческо-земледельный, извоз, рыболовство, охота и собирательство дикорастущих (особенно у туземских народов). Также торговали дровами для обских пароходов и для томских нужд. Направления полеводства — ржаное, овсяное и, немного пшеничное. Скотоводство — крупный рогатый скот (молочно-мясной). Кустарный и мелкий ремесленный промысел был связан с обслуживанием конного приобского пути (от Томска до Тобольска), а также кожевенный, овчинный, пимокатный. Население в основном занималось сельским хозяйством, связь со всем миром осуществлялась по гужевому Нарымскому тракту (Нарым—Молчаново—Богородское—Томск), летом — по Оби. По этой же дороге сюда, в обмен на продовольствие, везли соль, спички и другие промышленные и продовольственные товары из Томска и Тобольской губернии. Николаевское стало местом, куда потянулись мелкие торговцы, кожзаводчики, маслозаводчики, работал базар, имелось ремесленное училище, земская и церковно приходская школы, три постоялых двора, несколько кузниц, гончарная мастерская, два трактира и земская больница с врачом, двумя фельдшерами и двумя акушерками. Это, а также наличие большой православной церкви, позволило Николаевскому иметь статус волостного центра. Волость, основное население которой к концу XIX века составляли русские казаки и переселённые в Сибирь поляки, которые привнесли свои способы сельского хозяйствования.

Бурное развитие товарно-денежных отношений приходится на начало XX века, на период Столыпинской реформы. В Сибирь поехала новая волна крестьян-переселенцев из истощённых районов Центральной России и Украины. Летом активно работала обская пристань. Зимой, с появлением санных путей, через Николаевское тянулись обозы с промысловыми товарами из северных районов Томской губернии, Васюганья и Нарымского края. Крестьяне и промысловики, купцы крупных городов и волостей везли продовольствие, шерсть, пушнину, другие сельскохозяйственные продукты и продукты таёжного и рыбного промысла.

Из полезных ископаемых добывались песок, имелись небольшие разработки кирпичной (гончарной) глины, торфа.
Налаживались торговые пути России: действовал обской северный путь от низовьев Оби, далее к Вятке, Великому Устюгу, Вологде и затем или к Архангельску, или к Москве. Чуть южнее Николаевского появился прямой гужевой путь через центральный Урал — от Москвы до Иркутска, через село Богородское и город Томск. В 1744 году в Томской губернии было построено 20 почтовых станций (ям), и по торговым путям было налажено ямское сообщение. Одна из почтовых станций была расположена и в Николаевске.
По новым путям в Нарымский и Туруханский края через Николаевское в XIX веке потянулись и этапы ссыльных уголовных и, в основном, политических каторжан, которые часто были людьми высокообразованными и многие из них часто подрабатывали учителями в сельских школах.

Население
Этнический состав. Местный национальный состав за XVIII—XIX вв. с преимущественно туземного населения сменился на преимущественно русское, с национальными поселениями украинцев, поляков и сибирских татар. Жили также племена кочевых тюрков (киргизы), и оседлые (сибирские татары, остяки) которые в условиях формирующейся Томской губернии самоопределялись в инородческие волости вокруг мест размещения туземских князьков и ханов, здесь севернее по Оби, в частности, существовала Шепетская инородная волость.
Национальный состав в волости к 1913 году: основное население — русские, национальные меньшинства: украинцы, татары, поляки, и др.
Численность населения волости к 1920 году составляла примерно 20 тысяч человек.

Политика
В период революции 1917 года и последующей Гражданской войны волость претерпела все коллизии того времени: захват власти большевиками в декабре 1917, затем их низложение чехословацким мятежом и движением Томского областничества (июнь 1918), сменившимся Директорией Колчака, (1918—1919). Однако особых боевых действий здесь не было.

С января 1920 года установилась власть представительства Правительства Р. С. Ф. С. Р. в Сибири — Сибревкома. На территории Западной Сибири были созданы новые органы Советской власти. В Николаевском была попытка создать органы партийно-государственной власти большевиков: волостной военный комиссариат, волостной исполнительный комитет Советов солдатских и крестьянских депутатов, волостной комитет (волостком) РКП(б), однако в дальнейшем каких либо упоминаний об этих структурах не встречается. При преобразовании волости/уезда в район в 1925 году были сформированы райком партии и райисполком. В ранний период советской власти, в 1920—1922 годах происходили крестьянские волнения, вызванные продразвёрсткой большевиков, ставшей тяжким бременем для сельского населения. Отряды сформированных в Томске коммунистических частей ЧОН совместно с армейскими частями и ВЧК/ОГПУ подавили эти выступления. С действиями отряда ЧОН связывают и закрытие земской больницы, когда единственный врач был расстрелян за укрывательство раненного колчаковского офицера, а фельдшер был выслан в распоряжение спецкомендатуры ОГПУ с поражением в правах.

Известные личности 
 Фёдор Матвеевич Зинченко — родился в 1902 году в деревне Ставсково, Герой Советского Союза, первый советский комендант Рейхстага в мае 1945 года.
 Иван Иванович Севастьянов — родился в 1913 году в селе Николаевское, ветеран и герой Великой Отечественной войны: полный кавалер ордена Славы и кавалер ордена Боевого Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 река 

Волости Томской губернии
Томский уезд
Кривошеинский район
История Томской области